Pethman ist der Familienname folgender Personen:

 Anssi Pethman (1938–1993), finnischer Jazzmusiker
 Esa Pethman (* 1938), finnischer Jazzmusiker
 Jan Pethman, finnischer Schlagzeuger